Governo Thatcher I
Governo Thatcher II
Governo Thatcher III